Foscari – antica famiglia del patriziato veneziano

Persone 
 Alvise Foscari (1679-1758) – Patriarca di Venezia
 Girolamo Foscari (1505-1563) – vescovo cattolico italiano
 Guarino Foscari (1080/1084-1158 o 1159), santo –  vescovo di Pavia e cardinale italiano 
 Jacopo Foscari (c.1416-1457) – figlio del doge veneziano Francesco Foscari
 Pietro Foscari (1417-1485) – cardinale italiano
 Pietro Foscari (1517-1581) – figlio di Marco Foscari e senatore della Repubblica veneziana
 Polidoro Foscari (1410-1450) – Vescovo di Bergamo e Arcivescovo di Zara

Palazzi e ville 
 Ca' Foscari – nel sestiere di Dorsoduro ed affacciato sul Canal Grande, sede dell'Università Ca' Foscari Venezia
 Casa Foscari Mocenigo –  nel sestiere di Castello, a Venezia
 Palazzo Foscari del Prà  – nel sestiere di Cannaregio (N.A. 4201), nei pressi della Chiesa di Santa Sofia
 Palazzo Foscari Contarini – nel sestiere di Santa Croce, affacciato sul Canal Grande
 Palazzo Foscari (Giudecca) – situato sull'isola della Giudecca (N.A. 795), nei pressi del Molino Stucky
 Villa Foscari – villa palladiana del XVI secolo, in località Malcontenta, vicino a Mira, nella provincia di Venezia
 Villa Widmann Foscari – villa Seriman, Widmann Rezzonico, Foscari, Costanzo, sita a Mira lungo la Riviera del Brenta

Arte 
 Ca' Foscari Short Film Festival – festival internazionale di cortometraggi
 Sangue a Ca' Foscari  – film del 1947 diretto da Max Calandri
 I due Foscari   – opera teatrale in versi di Lord Byron del 1821
 ''I due Foscari''  – opera in tre atti di Giuseppe Verdi su libretto di Francesco Maria Piave

Altro 
 Comandante Foscari – pattugliatore della Marina Italiana varato a novembre del 2000
 Piero Foscari –  incrociatore ausiliario della Regia Marina, già motonave mista italiana

Pagine correlate 
Foscarini